Miejscowości w USA:
 Mayer – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Mayer – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Kodeks Fejervary-Mayer – aztecki dokument prekolumbijski 
 Mayer – nazwisko popularne w Niemczech, Austrii, Czechach, Stanach Zjednoczonych
 Mayer - producent mebli, posiadający swoje fabryki w Niemczech i w Czechach.

Osoby o nazwisku Mayer 
 Mayer, Antonio de Castro (1904-1991) – brazylijski duchowny katolicki
 Mayer, Christian (ur. 1972) – austriacki narciarz alpejczyk
 Mayer, Daniel – francuski polityk 
 Mayer, Florian – niemiecki tenisista ziemny 
 Mayer, Hans (ujednoznacznienie)
 Mayer, John (ur. 1977) – amerykański muzyk rockowy
 Mayer, Jojo (ur. 1963) – szwajcarski muzyk, perkusista
 Mayer, Josef (1925-?) – zbrodniarz hitlerowski
 Mayer, Joseph (180-1886) – angielski jubiler i kolekcjoner sztuki 
 Mayer, Julius Robert von (1814-1878) – fizyk niemiecki
 Mayer, Karol – polski radiolog 
 Mayer, Lauren Bisan Etama (ur. 1977) – kameruński piłkarz znany jako Lauren 
 Mayer, Louis B. (1882-1957) – amerykański przedsiębiorca, producent filmowy
 Mayer, Paul Augustin (ur. 1911) – niemiecki duchowny katolicki, kardynał
 Mayer, René (1895-1972) – polityk francuski, premier
 Mayer, Robert (1879-1985) – brytyjski przedsiębiorca, mecenas muzyki
 Mayer, Rupert (1876-1945) – niemiecki duchowny katolicki
 Mayer, Sergio (ur. 1966) – aktor meksykański
 Mayer, Susanne (ur. 1952) – niemiecka dziennikarka i pisarka
 Mayer, Teddy (1935-2009) – amerykański menedżer wyścigowy 
 Mayer-Vorfelder, Gerhard (ur. 1933) – niemiecki polityk i działacz sportowy 
 Göppert-Mayer, Maria (1906-1972) – amerykańska fizyk pochodzenia niemieckiego, laureatka Nagrody Nobla w 1963